Le championnat de Suède de football 1956-1957 est la  de ce championnat.

Classement 

	

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suede
Suede
1956 en Suède
1957 en Suède